Solva — род двукрылых из семейства древесинницы, насчитывающий около 100 видов.

Описание 
Длина тела имаго не более 9 мм. Бёдра задних ног утолщены и покрыты множеством крепких шипиков. На втором тергите брюшка имеется большой перепончатый участок полулунной формы, который доходит до заднего края тергита. Поперечная жилка соединяющая медиальую и кубитальные продольные жилки очень короткая. В редких случаях (Solva schnitnikowi и Solva varia) эта жилка хорошо развита.

Биология 
На стадии личинки обитают под корой, реже на отмирающих корнях, древесных растений в ходах насекомых. Неарктические виды развиваются в дуплах деревьев. Личинка японского вида Solva procera обнаружена в гнёздах шмеля Bombus ardens.

Классификация 
В мировой фауне насчитывается около 100 видов. Наиболее близким родом считается Xylomya. Разные систематики помещают некоторые виды то в состав Solva, то Xylomya. Японский диптеролог Акира Нагатоми считал Xylomya подродом Solva.По мнению американского энтомолога Нормана Вудли род Solva образует кладу с неотропическим родом Arthropeina.

Распространение 
Представители рода встречаются в Палеарктической, Неарктической, Неотропической, Ориентальной областях и Австралии. В Палеарктике известно около 20 видов.

Примечания 

Древесинницы
Роды двукрылых
Таксоны, описанные Френсисом Уокером